Lehnhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Lehnhardt (1924–2011), deutscher Mediziner
 Laura Lehnhardt (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Marina Lehnhardt (* 1983), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Lenhardt
 Lenhart
 Leonhardt
 Lennart
 Leenhardt